Висе́нте Родри́гес (): Родригес, Висенте (род. 1954) — испанский боксёр-любитель, призёр чемпионата Европы.
 Родригес, Висенте (род. 1981) — испанский футболист.